Форд () — англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 
 Алексіс Форд (; 1988) — американська порноакторка.
 Альфред Форд (; 1950) — американський бізнесмен і меценат, опікун міжнародного благодійного фонду «Ford Motor Company».
 Бетті Форд (; 1918—2011) — дружина президента США Джеральда Форда, перша леді США (1974—1977).
 Гаррісон Форд (; 1942) — американський актор.
 Гаррісон Форд (; 1884—1957) — американський актор німого кіно.
 Генрі Форд (; 1863—1947) — конструктор автомобілів, засновник корпорації «Форд Мотор».
 Гестер Форд (, при народженні — Маккардел, ; 1905) — американська супердовгожителька.
 Гленн Форд (; 1916—2006) — американський кіноактор.
 Даг Форд (; 1964) — канадський бізнесмен і політик, 26-й прем'єр-міністр Онтаріо (з 29 червня 2018 року).
 Девід Форд (; 1979) — ірландський футболіст, воротар.
 Джейк Форд (; 1946—1996) — американський баскетболіст, захисник.
 Джеральд Форд (; 1913—2006) — 38-й президент США (1974—1977).
 Джефрі Форд (, нар. 8 листопада 1955) — американський письменник-фантаст.
 Джон Форд (; 1894—1973) — американський кінорежисер, письменник, майстер вестерну.
 Дональд Форд (; 1944) — шотландський футболіст, нападник.
 Едсель Форд (; 1893—1943) — син Генрі Форда, президент Ford Motor Company з 1919 по 1943 рік.
 Літа Форд (; 1958, Лондон) — американська гітаристка, співачка і композитор.
 Мартін Форд ; ?) — американський футуролог.
 Мері Форд (; 1924—1977) — американська співачка, гітаристка, акторка і авторка пісень.
 Мішель Форд (; 1962) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1980).
 Олександр Форд (, уроджений — Моше Лівшиць; 1908—1980) — польський кінорежисер.
 Расселл Форд (; 1983) — австралійський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (2012).
 Том Форд (; 1983) — англійський снукерист, автор максимального брейку.
 Том Форд (; 1961) — американський дизайнер та режисер.
 Тревор Форд (; 1923—2003) — валлійський футболіст, що грав на позиції нападника
 Френк Форд (; 1890—1983) — австралійський політичний діяч 15-й Прем'єр-міністр Австралії.

Персонажі 
 Ейдан Форд () — персонаж у телесеріалі Зоряна брама: Атлантида.
 Форд Префект () — персонаж серії романів «Путівник по галактиці» британського письменника Дугласа Адамса.

Топонім 

 Форд () — острів у бухті Перл-Гарбор, Гаваї
 Форд — місто, штат Канзас
 Форд — місто, штат Вісконсин
 Форд (округ) ( — назви округів у США

Інше 
 Ford Motor Company
 Форд Філд () — американський футбольний стадіон, розташований у місті Детройт (Мічиган).
 13852 Форд (13852 Ford) — астероїд головного поясу, відкритий 7 грудня 1999 року.

Посилання